Anthemis incrassata  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Anthemis incrassata descrita por (Hoffmgg.) Link es el Anacyclus clavatus de Pers. 
Anthemis incrassata descrita por Loisel. es el  Anthemis arvensis subsp. incrassata de (Loisel.) Nym.

Referencias